Аркадіуш Бонк — польський футболіст
 Бартломей Бонк — польський важкоатлет
 Божена Бонк — польська бадмінтоністка
 Вернер Бонк — німецький астроном
 Яцек Бонк — польський футболіст

 
 14965 Бонк — астероїд

Прізвища